Люи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Административный центр кантона Люи. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01216.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 430 км к юго-востоку от Парижа, в 55 км восточнее Лиона, в 60 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

На юго-западе коммуны протекает река Рона.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 854 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 499 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 375 были экономически активными, 124 — неактивными (показатель активности — 75,2 %, в 1999 году было 75,6 %). Из 375 активных жителей работали 339 человек (178 мужчин и 161 женщина), безработных было 36 (18 мужчин и 18 женщин). Среди 124 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 69 — пенсионерами, 25 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Успенская церковь (XII век). Исторический памятник с 1930 года
 Руины замка XII века

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн